Misaki Doi e Jil Teichmann hanno vinto il titolo, sconfiggendo in finale Jamie Loeb e Rebecca Peterson col punteggio di 7-64, 1–6, 10-8.

Teste di serie 

  Mariana Duque-Marino /  María Irigoyen (primo turno)
  Desirae Krawczyk /  Giuliana Olmos (primo turno)

<li>  Kayla Day /  Caroline Dolehide (quarti di finale)
  Taylor Townsend /  Yanina Wickmayer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Newport Beach 2018